Infernal Affairs, album degli Infernal del 1998
Infernal Affairs, film del 2002 diretto da Andrew Lau e Alan Mak